Euridice steht für:

 Euridice (Caccini) (1600), Oper von Giulio Caccini
 Euridice (Febel) (1983), Oper von Reinhard Febel 
 Euridice (Peri) (1600), Oper von Jacopo Peri
 Euridice (Wagenseil) (1750), Oper von Georg Christoph Wagenseil

Astronomie:
 Eurydice (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros

Schiffe:
 Euridice (1828), eine Fregatte der Marine des Königreichs Sardinien
italienisches Kriegs- und Schulschiff
 Eurydice (Schiff), ein U-Boot der französischen Daphné-Klasse, das 1970 im Mittelmeer gesunken ist
 zwei Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Eurydice (1781) (Schiff 6. Klasse der Porcupine-Klasse, auch als Fregatte bezeichnet) und HMS Eurydice (1843) (Korvette) 

Sonstiges:
 Eurydice Network, Bildungsinformationsnetz in Europa, eingerichtet 1980 von der Europäischen Kommission

Siehe auch:
 Eurydike
 (75) Eurydike, ein Asteroid des Hauptgürtels